Die österreichische Volleyball-Meisterschaft der Frauen wurde 2019/20 zum 45. Mal ausgetragen. Die höchste Spielklasse ist die österreichische Austrian Volley League Women, die von zehn Mannschaften bestritten wird.

Die Meisterschaft wurde am 3. April 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie in Österreich frühzeitig und ohne Meister und Aufsteiger beendet. Die Endplatzierung bei der Frauen ergab sich nach der Platzierung nach dem Grunddurchgang. Der amtierende Meister der Saison 2018/19 ist der ASKÖ Linz Steg.

Modus 
Austrian Volley League Woman
Die zehn Teilnehmer, auch die zwei Volleyballmannschafen, die an der Mitteleuropäischen Volleyball-Liga (englisch Middle European Volleyball Zonal Association), kurz (MEVZA), teilnehmen, spielen in einem Grunddurchgang in einer Hin- und in einer Rückrunde in 18 Runden um die ersten sechs Plätze, die eine Qualifikation für Play-off Phase bedeuten.

Anschließend spielen in die Play-off-Phase diese acht Mannschaften in Viertelfinale, Halbfinale und Finale um den Meistertitel, wobei die Viertelfinali in maximal drei Spielen (best of three), die Halbfinale in maximal fünf Spielen (best of five) und das Finale in maximal sieben Spielen (best of seven) entschieden werden.

Austrian Volley League Woman Hoffnungsrunde
Die anderen vier Teams der Austrian Volley League Women spielen in der Austrian Volley League Woman Hoffnungsrunde die zwei Plätze für die Austrian Volley League 2018/19. Die zwei anderen Teams müssen um den Verbleib in der Austrian Volley League Women in der Austrian Volley League Women Relegation kämpfen.

2. Bundesliga
In der 2. Bundesliga spielen die Vereine in einem Grunddurchgang um die ersten vier Plätze für die Qualifikation für die 2. Bundesliga Meisterrunde. Die letztplatzierten Teams spielen in einem Frühjahrsdurchgang um den Abstieg in die 3. Leistungsstufe.

2. Bundesliga Meisterrunde
Die erstplatzierten Mannschaften der 2. Bundesliga spielen in der Meisterrunde um zwei Platz für die Austrian Volley League Woman Relegation um den Aufstieg in die Austrian Volley League Woman 2020/21.

Austrian Volley League Woman Relegation
Die ersten beiden Teams des Austrian Volley League Woman Hoffnungsrunde nehmen an der Aufstiegsrunde teil, in der sie gegen die besten zwei Teams der 2. Bundesliga Meisterrunde um den Verbleib in der höchsten österreichischen Spielklasse kämpfen.

2. Bundesliga Relegation
In der 2. Bundesliga Relegation treffen Teams aus der 2. Bundesliga, Gruppe 1, 2. Bundesliga, Gruppe 2 und den Landesligen aufeinander. Sie spielen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga 2020/21.

Austrian Volley League Women

Grunddurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
Austrian Volley League Women: Grunddurchgang

Volley League Meister-Play-off 
Setzliste für die Play-off Phase
ASKÖ Linz Steg
UVC Graz
SG VB NÖ Sokol/Post
ATSC Wildcats Klagenfurt
VC Tirol
TI-volley

Übersicht Play-off-Phase 

Endstand Playoff

Viertelfinale 
Die Viertelfinal wurden in maximal drei Spielen (best of 3) ausgespielt.

Halbfinale 
Die Viertelfinal wurden in maximal drei Spielen (best of 3) ausgespielt.

Platzierungsspiele

Hoffnungsrunde 

Abschlusstabelle

Spiele im Detail
Austrian Volley League Women: Hoffnungsrunde

Spielstätten

2. Bundesliga

2. Bundesliga Gruppe 1

Grunddurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Gruppe 1 Damen: Grunddurchgang

Frühjahrsdurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Gruppe 1 Damen: Frühjahrsdurchgang

2. Bundesliga Gruppe 2

Grunddurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Gruppe 2 Damen: Grunddurchgang

Frühjahrsdurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Gruppe 2 Damen: Frühjahrsdurchgang

Relegation

2. Bundesliga Meisterrunde 

Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Damen: Meisterrunde

2. Bundesliga Relegation 
2. Bundesliga Relegation, Gruppe 1, Runde 1

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Österreichischer Volleyballverband

Einzelnachweise 

 2019/20
Volleyballsaison 2019/20
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020